Localidades
Geraldine (Alabama)
Geraldine (Montana)

Outros usos
 Geraldine (filme), produção estadunidense de 1929 com Marion Nixon

Desambiguações de antropônimos